El nombre Canto de pueblos andinos puede referirse a los siguientes álbumes de la banda chilena Inti-Illimani:

 Canto de pueblos andinos, álbum de 1973.
 Canto de pueblos andinos (Inti-Illimani 3), álbum de 1975.
 Canto de pueblos andinos, vol. 2 (Inti-Illimani 5), álbum de 1976.